Anne McDaniels, actrice et mannequin américain ;
 Gene McDaniels (1935-2011), chanteur et compositeur américain de rhythm and blues ;
 Jaden McDaniels (2000-), joueur américain de basket-ball ;
 Jalen McDaniels (1998-), joueur américain de basket-ball ;
 Jim McDaniels (1948-2017), joueur américain de basket-ball ;
 Josh McDaniels (1976-), entraîneur de football américain ;
 K. J. McDaniels (1993-), joueur américain de basket-ball.

Patronyme anglais